Fehlstart steht für:
 Frühstart eines Teilnehmers an einem sportlichen Wettkampf
 misslungener Raketenstart

Siehe auch: